Seznam polkov z zaporedno številko 172.

Seznam 
 Pehotni
 172. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 172. pehotni polk (ZDA)
 172. strelski polk (ZSSR)
 172. pehotni polk (Wehrmacht)
 172. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 172. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 172. oklepni polk (ZDA)
 172. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 172. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 172. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 172. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi